Con el nombre de batalla de Dagorlad es posible referirse a varios conflictos bélicos ficticios librados en las historias del legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien:

 la batalla librada en el 3434 S. E., durante la Guerra de la Última Alianza, en la que esta coalición venció a las fuerzas de Sauron;
 la batalla librada en el 1899 T. E., en la que el rey Calimehtar de Gondor derrotó a los Aurigas; o
 la batalla librada en el 1944 T. E., en la que el rey Ondoher de Gondor fue derrotado por los mismos Aurigas y pereció.